Оупън „Белишче-Металис“ е международен открит турнир по шахмат, провеждан на територията на днешна Хърватия в периода от 1990 до 2008 г.

През годините турнирът съществува под следните имена: Оупън „Белишче“ (1990), Оупън „Белишче-Бизовац“ (1993), Оупън „Белишче-Металис“ (1995-1999, 2007-2008) и Оупън „Металис“ (2000-2006).

Победители

Бележки 
 POBJEDNICI MEÐUNARODNIH OTVORENIH ŠAHOVSKIH TURNIRA "BELIŠĆE-METALIS" 1990.-2008. 

Състезания по шахмат в Хърватия